Toponímia:
 Junyent (Castellàs), poble del terme municipal de les Valls d'Aguilar, a la comarca de l'Alt Urgell 
 El Junyent (Granollers)
 El Junyent (Fonollosa)
 El Junyent (Rajadell)
 Junyent (la Pobla de Lillet)
 Junyent (Castellar de la Ribera), masia de Ceuró, municipi de Castellar de la Ribera, a la comarca del Solsonès 
 Junyent (Odèn), masia enclavada al terme municipal d'Odèn 
 Torrent de Junyent, afluent per la dreta de la Riera de Canalda 
 Biografies:
 Primer cognom:
 Eduard Junyent i Subirà (Vic, 1901 - 1978), sacerdot, historiador i arqueòleg 
 Miquel Junyent i Rovira (Piera, Anoia, 1871 - Barcelona, 1936), advocat i polític 
 Maria Carme Junyent Figueras (Masquefa, 1955), lingüista i professora de lingüística 
 Oleguer Junyent i Sans (Barcelona, 1876 – 1956), pintor i escenògraf 
 Oriol Junyent (Sabadell, 1976), jugador de bàsquet 
 Sebastià Junyent Sans (Barcelona, 1865 - 1908), pintor i il·lustrador modernista 
 Segon cognom:
 Àngel Ponz i Junyent futbolista català que jugava de davanter 
 Ernest Farrés i Junyent (Igualada, 1967), poeta i periodista 
 Gaspar Camps i Junyent (Igualada, 1874 - Barcelona, 1942), dibuixant, il·lustrador i pintor 
 Josep Junyent i Rafart (Vic, 1930 - 1993), religiós i poeta català 
 Manuel d'Amat i de Junyent (Vacarisses, 1704/7 — Barcelona, 1782), militar espanyol i virrei del Perú 
 Miquel Roca i Junyent (Caudéran, França - 1940), polític català 
 Òscar Garcia i Junyent (Sabadell, 1973) futbolista i entrenador català 
 Pere Roig i Junyent (Terrassa, 1938), jugador d'hoquei sobre herba terrassenc 
 Ramon Fontanilles i Junyent (Barcelona, 1913 — 1979), escriptor català
 Roger Garcia i Junyent (Sabadell, 1976), futbolista català que jugava de centrecampista